Појам Џон Јанг може да се односи на:
 Џон Јанг (гравер)
 Џон Јанг (астронаут), амерички астронаут
 Џон Јанг (гувернер)